Schlossberg 6 oder Schloßberg 6 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Schloßberg 6 (Quedlinburg), Gebäude in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Eisenwerk L. Meyer, Eisenwerk in Harzgerode, Sachsen-Anhalt